Нэн Клау́ Ма́ртин (; 15 июля 1927, Декейтер, Иллинойс, США — 4 марта 2010, Малибу, Калифорния, США) — американская .

Биография 
Нэн Клау Мартин родилась 15 июля 1927 года в Декейтере (штат Иллинойс, США), а выросла в калифорнийском городе Санта-Моника, где посещала Santa Monica High School.

Начала карьеру в качестве театральной актрисы и была успешнее именно на этом из своих поприщ. В 1952—2005 годы сыграла более чем в 130-ти фильмах и телесериалах.

17 марта 1948 года Нэн вышла замуж за композитора  (1908—1972), у них родился сын — Кейси Мартин-Долан (род. 07.01.1954), но позже (по некоторым данным в 1967 году) они развелись. С 14 февраля 1970 года Мартин была замужем во второй раз за архитектором , в этом браке родился её второй сын — Зен Брант Геснер (род. 23.06.1970), ставший актёром.

Она умерла в четверг, 4 марта 2010 года, в своём доме в Малибу от осложнений эмфиземы в возрасте 82-х лет.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от эмфиземы
Киноактрисы США